Het wereldkampioenschap superbike van San Juan 2022 was de tiende ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2022. De races werden verreden op 22 en 23 oktober 2022 op het Circuito San Juan Villicum nabij San Juan, Argentinië.

Superbike

Race 1

Superpole

Race 2

Supersport

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2022
San Juan